VIII Всемирные зимние игры глухих прошли в американском Лейк-Плэсиде. Игры проводились с 2 по 8 февраля 1975 года, участие в них приняли 139 спортсменов из 13 стран.

Виды спорта 
Программа VIII Всемирных зимних игр глухих включала 5 спортивных дисциплин (3 из которых индивидуальные, 2 — командные).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 

В VIII Всемирных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 13 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 VIII Всемирные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
1975 год в спорте